Gammelstadsviken kan avse

 Gammelstadsviken, Helsingfors – en vik i Helsingfors, se Gammelstadsfjärden
 Gammelstadsviken, Norrbotten – en sjö i Luleå kommun i Norrbotten
 Gammelstadsviken (naturreservat) – ett naturreservat i Luleå kommun